Чемпионат Америки по баскетболу среди женщин 2011 года прошёл в Колумбии с 24 сентября по 1 октября. Это был 11-й по счёту турнир. В финальной стадии приняли участие 10 национальных сборных, разделённые на 2 группы. По результатам соревнований прошёл отбор на летние Олимпийские игры 2012 в Лондоне.

Квалификация 

 отказалась от участия в чемпионате, ввиду того, что автоматически квалифицировалась на летние Олимпийские игры 2012.

Предварительный раунд

Группа А

Группа В

Финальный этап

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

 Примечание:  отказалась от участия в отборе на Олимпиаду и вместо неё приглашение получила .

См. также
Чемпионат Америки по баскетболу 2011

Ссылки
Статистика турнира на оф. сайте ФИБА

Международные соревнования по баскетболу
 2011
2011 год в баскетболе
Международные спортивные соревнования в Колумбии
Спорт в Колумбии в 2011 году
Сентябрь 2011 года
Октябрь 2011 года